Die 1. Amateurliga Bayern 1960/61 war die 11. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga und sie war die 8. Saison, die in zwei Staffeln ausgespielt wurde. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Sieger der Staffel Nord war der 1. FC Haßfurt. Die Staffel Süd gewannen die Amateure vom TSV 1860 München. 1860 München verzichtete auf die Austragung des Endspiels, damit war der Haßfurt Bayerischer Meister. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur II. Division konnte sich Haßfurt auch mit dem ersten Platz den Aufstieg sichern. 1860 München erreichte dort nur der 3. Platz, der nicht zum Aufstieg berechtigte.

Der 1. FC Haßfurt nahm als Süd-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1961 teil, scheiterte dort im Halbfinale am West-Vertreter Siegburger SV 04.

In die 2. Amateurliga mussten absteigen:
 aus der Staffel Nord: 1. FC Bayreuth, VfB Bayreuth, SpVgg Erlangen
 aus der Staffel Süd: TSV 1860 Rosenheim, TuS Rosenberg, FC Memmingen

Für die kommende Saison kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga:
 in die Staffel Nord: 1. FC Hersbruck, ASV Rimpar, Wacker Marktredwitz
 in die Staffel Süd: 1. FC Passau, ESV Ingolstadt, TSV Königsbrunn

Staffel Nord

Ergebnis-Kreuztabelle – Nord

Abschlusstabelle – Nord 

|}

Staffel Süd

Ergebnis-Kreuztabelle – Süd

Abschlusstabelle – Süd 

|}

Spiel um die bayrische Meisterschaft 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1960/61 bei f-archiv.de
 Tabelle Nord 1960/61 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Nord 1960/61 bei manfredsfussballarchiv.de
 Tabelle Süd 1960/61 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Süd 1960/61 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1960/61
1960